Рудо́й:
 Рудо́й — рыжий и рыже-бурый, тёмно- и жарко-красный цвет.

Фамилия 
 Рудой, Алексей Николаевич (1952—2018) — советский и российский географ, педагог.
 Рудой, Анатолий Михайлович (1912—1943) — Герой Советского Союза.
 Рудой, Антон Владимирович (род. 1983) — казахстанский регбист.
 Рудой, Борис Захарович (1911—?) — советский учёный-химик, лауреат Сталинской премии.
 Рудой, Валерий Исаевич (1940—2009) — российский учёный-востоковед.
 Рудой, Василий Владимирович (род. 1974) — российский государственный деятель.
 Рудой, Виктор Владимирович (род. 1962) — советский и украинский футболист.
 Рудой, Григорий Яковлевич (1919—2003) — советский переводчик с немецкого языка.
 Рудой, Евгений Владимирович (род. 1980) — российский экономист, врио ректора НГАУ (с 2020 года), член-корреспондент РАН (2019).
 Рудой, Игорь Михайлович (1937—1996) — учёный-агроном, академик УЭАН, председатель «Укрпочвозащиты», заместитель министра агропромышленного комплекса Украины.

Примечания